Флак () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Флак — округ Маврикия, расположенный в восточной части острова Маврикий.
 Флак — римский композитор второго века до нашей эры.
 Флак, Диана Мэри (более известна как Диана Дорс; 1931—1984) — британская актриса.